Velika nagrada Nemčije 1926 je bila neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Potekala 11. julija 1926 na dirkališču AVUS.

Dirka

Viri
www.racing-database.com 

Sezona Velikih nagrad 1926
1926